Wittgenstein est un nom de lieu et un nom de famille.

Toponyme

 Arrondissement de Wittgenstein, arrondissement de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
 , près de Bad Laasphe.
 Maison Wittgenstein, bâtiment de Vienne dessiné par Ludwig Wittgenstein.
 Palais Wittgenstein, palais de Vienne.
 Sayn-Wittgenstein, État du Saint-Empire romain germanique.

Patronyme

 Karl Wittgenstein, capitaine d’industrie autrichien, membre de la famille Wittgenstein, père de :
 Ludwig Wittgenstein (1889-1951), philosophe et logicien d'origine autrichienne,
 Margarethe Stonborough-Wittgenstein, mécène,
 Paul Wittgenstein, pianiste et frère de Ludwig et Margarethe.
 , capitaine d’industrie allemand et homme politique.
 Johann Jakob von Wittgenstein, juriste, banquier et homme politique.

 Des membres de la famille princière de Sayn-Wittgenstein
 Le prince Peter Wittgenstein, fieldmarshall russe.
 Carolyne de Sayn-Wittgenstein, princesse russo-polonaise et maîtresse de Franz Liszt
 Catherine Sayn-Wittgenstein, femme de lettres russe
 .
 Heinrich Prinz zu Sayn-Wittgenstein (1916-1944), as de la chasse de nuit allemande.
 , aristocrate russe.
 Guillaume de Sayn-Wittgenstein-Hohenstein (1770-1851), homme politique prussien.
 Le prince , homme politique allemand.
 Le prince Casimir Sayn-Wittgenstein, homme politique allemand.
 Georges Ernst de Sayn, comte Wittgenstein-Berlenbourg (1735-1792), général de division de la Révolution française.
 .

Cinéma et littérature 
Wittgenstein, film à propos du philosophe Ludwig Wittgenstein.
Le Neveu de Wittgenstein (Wittgensteins Neffe, 1982), roman de Thomas Bernhard.